Сезон 2016/2017 — это 5-й сезон чемпионата Национальной (леумит) лиги Израиля по хоккею.

Регламент 
Первый этап. 14 команд разбиты на 2 группы. В каждой группе был проведён однокруговой турнир.
Второй этап. Четыре лучшие команды одной группы, разыграют турнир с черырьмя лучшими командами второй группы с учётом очков, набранных на первом этапе. Победитель переходит в высшую лигу.
Три слабейшие команды групп, разыграют такой же турнир. Эти шесть команд создадут в следующем сезоне Лигу Арцит.

Составы команд

Участники 
В Национальном Дивизионе участвует 14 команд.
2 команды из Нес-Ционы «Драгонс — 2» и «Драгонс — 3», 2 представителя клуба «Ришон Девилз» из Ришон-ле-Циона «Монстерс Ришон» и «Легион Ришон», «Айс Тайгерс», а также «Сильвер Фокс» и «Сильвер Фокс-2», Йехуд, «Уайт Беэрз» из Тель-Монда, КИХШ-3 из Метулы, два представителя клуба из Холона «Тартлес Бат-Ям» и «Ниндзяс Холон» и новички — хоккейные клубы из Беер-Шевы, Иерусалима и Цорана.

Регулярный чемпионат

Группа А 

 При равенстве очков, место команды определяется по результату личной встречи.

Время местное (UTC+2).

Группа В 

 При равенстве очков, место команды определяется по результату личной встречи.

Время местное (UTC+3).

По данным протоколов сыгранных матчей

Утешительный турнир 
 Турнир проходил с учётом результатов предыдущего этапа. Участвовали команды занявшие 5 — 7 места в группах А и В.
 Все команды, участвовавшие в турнире, на следующий год должны образовать лигу арцит.
 Матч между командами КИХШ-3 и Тартлес сыгран не был.

 При равенстве очков, место команды определяется по результату личной встречи.

Время местное (UTC+2).

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным протоколов сыгранных матчей

Финальный турнир 
 Турнир проходил с учётом результатов предыдущего этапа. Участвовали команды занявшие 1 — 4 места в группах А и В.
 Игры между камандами Джерузалем Беэрз — Ниндзяс и Джерузалем Беэрз — Уайт Беэрз не проводились.

 При равенстве очков, место команды определяется по результату личной встречи.

Время местное (UTC+2).

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным протоколов сыгранных матчей

Лучшие бомбардиры чемпионата 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным протоколов сыгранных матчей

См. также

Ссылки 
 
 
 
 
 

Лига леумит по хоккею
Израиль